Ivan Grișin se poate referi la unul din următorii:

 Ivan Aleksandrovici Grișin (1918-2006) - maior, Erou al Uniunii Sovietice
 Ivan Grigorievici Grișin (1921-1943) - căpitan, Erou al Uniunii Sovietice
 Ivan Ivanovici Grișin (1926 - ?) - fotbalist sovietic
 Ivan Timofeevici Grișin (1911-1985) - membru al Comitetului Central al PCUS, deputat în legislaturile 3 și 4 ale Sovietului Suprem al URSS, diplomat
 Ivan Tihonovici Grișin (1901-1951) - general-colonel, Erou al Uniunii Sovietice
 Ivan Trifonovici Grișin (1919-1944) - căpitan, Erou al Uniunii Sovietice